Zauchen bezeichnet folgende Orte:

 Zauchen (Gemeinde Eisenkappel-Vellach), Ortschaft der Gemeinde Eisenkappel-Vellach, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Zauchen (Gemeinde Schiefling), Ortschaft der Gemeinde Schiefling am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Zauchen (Gemeinde Villach), Ortsteil der Stadtgemeinde Villach, Kärnten
 Zauchen (Gemeinde Bad Mitterndorf), Ortschaft der Gemeinde Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Zauche (Begriffsklärung)